

Architettura 
 Dalen Hotel – uno dei più grandi edifici in legno della Norvegia

Geografia 
 Dalen – ex-municipalità dei Paesi Bassi situata nella provincia di Drenthe
 Dalen – villaggio della Norvegia nella municipalità di Tokke

Persone 
 Cornelis van Dalen I – incisore, disegnatore e pittore olandese del secolo d'oro
 Cornelis van Dalen II – incisore, pittore, disegnatore ed editore olandese del secolo d'oro
 Hugo van Dalen – pianista, compositore e scrittore olandese
 Nils Gustaf Dalén – fisico svedese
 Olav Dalen – calciatore norvegese